Il singolare  del Dallas Tennis Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Frank Dancevic ha battuto in finale Igor' Andreev 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie

 Marin Čilić (quarti di finale)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Robin Haase (quarti di finale)

  Lu Yen-Hsun (secondo turno)
  Dudi Sela (secondo turno, ritiro)
  Potito Starace (primo turno)
  Lukáš Lacko (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Dallas Tennis Classic 2012